Op de 72e editie van het Australian Open 1998 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 21 januari tot en met 1 februari 1998.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Martina Hingis en Natallja Zverava hadden niet als team ingeschreven. Het geval wil dat zij in de finale tegenover elkaar kwamen te staan.

Zvereva speelde samen met Lindsay Davenport – zij stonden als nummer één op de plaatsingslijst.

Het ongeplaatste duo Martina Hingis en Mirjana Lučić won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eerste reekshoofd Lindsay Davenport en Natallja Zverava in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Zwitserse Hingis had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners (waarvan twee grandslam­titels); de Kroatische Lučić geen.

Er waren vier Belgische en vijf Nederlandse deelneemsters.
 Manon Bollegraf (NL) speelde samen met de Spaanse Arantxa Sánchez Vicario. Zij waren als tweede geplaatst en bereikten de kwartfinale, waarin zij door de latere winnaressen werden geklopt.
 Het Belgisch/Nederlands koppel Sabine Appelmans en Miriam Oremans was als twaalfde geplaatst. Zij bereikten de derde ronde.
 Caroline Vis (NL) speelde samen met Yayuk Basuki uit Indonesië. Zij waren het derde reekshoofd, en bereikten eveneens de derde ronde.
 Dominique Van Roost (BE) en haar Italiaanse partner Laura Golarsa werden in de tweede ronde uitgeschakeld.
 Brenda Schultz (NL) speelde samen met Patty Schnyder uit Zwitserland. Ook zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Seda Noorlander (NL) en Française Noëlle van Lottum verloren eveneens in de tweede ronde.
 Het Belgische duo Els Callens en Laurence Courtois sneuvelde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1998